Stockholms ström kan avse:
Stockholms ström – ett vattenområde utan formell avgränsning i den västligaste delen av Saltsjön i Stockholm
Stockholms ström (elnät) – elnätsprojekt i Stockholm.
Stockholms ström (sång) – en låt inspelad av Aston Reymers Rivaler.
Rederi Stockholms Ström – trafikerar Slussen–Nacka Strand–Fjäderholmarna

Se även
 Norrström – insjön Mälarens primära utlopp i Stockholms ström
 Söderström – ett vattendrag i centrala Stockholm